El término :campaña: puede aludir, en esta enciclopedia:

 a una campaña publicitaria, plan para una serie de anuncios relacionados que aparecen en diversos medios;
 a una campaña política o campaña electoral, el esfuerzo para influir en la decisión de un proceso en un grupo;
 a un gerente de campaña, un individuo que coordina las operaciones de la campaña política;
 a una campaña militar, acciones militares que transcurren en la misma zona o periodo;
a un hospital de campaña, unidad médica móvil que atiende a los heridos en el lugar del suceso;
 a una campaña, la continuación temporal de varias partidas de un juego de rol o de un wargame, unidas todas ellas por una historia común;
 a la campaña heráldica, una de las piezas que pueden aparecer en un escudo;
 a una tienda de campaña, un dispositivo de tela, lona o plástico que sirve para acampar y pasar la noche al raso;
 a un sinónimo de llanura o campo abierto;
 a la campaña romana, zona baja que rodea la ciudad de Roma en el Lacio;
 a Pedro de Campaña, un pintor belga del siglo XVI.

Enlaces externos